

Antica Grecia
 Ionico – aggettivo riferito alla Ionia, antica regione dell'Asia Minore
 Ionico – aggettivo riferito agli Ioni, popolo dell'antica Grecia, da cui derivano:
Ordine ionico – uno degli ordini architettonici classici
Dialetto ionico – uno dei dialetti del greco antico
Scultura ionica – una delle correnti principali della scultura greca arcaica
Modo ionico – uno dei modi musicali greci, utilizzato anche in epoche successive
Ionico – piede della metrica

Chimica
 Ione – in chimica una molecola o atomo carico elettricamente, da cui:
Prodotto ionico – prodotto delle concentrazioni molari degli ioni
Composto ionico – composto chimico formato da ioni, atomi o gruppi di atomi con una carica elettrica netta
Legame ionico – legame intramolecolare